Dubové est une commune slovaque du district de Turčianske Teplice ;
 Dubové est une commune slovaque du district de Zvolen.